

Patronyme 

 Charles de Marillac (1510-1560), diplomate et archevêque français
 Guillaume de Marillac (1521-1573), administrateur français 
 Louis Ier de Marillac, (v. 1556-1604), père de sainte Louise de Marillac
 Louise de Marillac (1591-1660), sainte de l'Église catholique
 Louis II de Marillac (1572-1632), maréchal de France, demi-frère de Louis Ier et de Michel
 Michel de Marillac (1563-1632), garde des Sceaux
 René de Marillac (1638-1719), haut fonctionnaire français 
 René de Marillac (1588-1621), haut fonctionnaire français 
 Bertrand de Marillac ( 1573), évêque catholique

 Claude-Charles de Damas de Marillac (1731-1805), gouverneur colonial français

Toponyme 

 Marillac-le-Franc, commune française de la Charente
 Aven de Marillac, gisement préhistorique du département de la Charente
 Square Louise-de-Marillac, square du  arrondissement de Paris